Джефферсон (округ, Алабама)
Джефферсон (округ, Арканзас)
Джефферсон (округ, Колорадо)
Джефферсон (округ, Флорида)
Джефферсон (округ, Джорджія)
Джефферсон (округ, Айдахо)
Джефферсон (округ, Іллінойс)
Джефферсон (округ, Індіана)
Джефферсон (округ, Айова)
Джефферсон (округ, Канзас)
Джефферсон (округ, Кентуккі)
Джефферсон (округ, Луїзіана)
Джефферсон (округ, Міссісіпі)
Джефферсон (округ, Міссурі)
Джефферсон (округ, Монтана)
Джефферсон (округ, Небраска)
Джефферсон (округ, Нью-Йорк)
Джефферсон (округ, Огайо)
Джефферсон (округ, Оклахома)
Джефферсон (округ, Орегон)
Джефферсон (округ, Пенсільванія)
Джефферсон (округ, Теннессі)
Джефферсон (округ, Техас)
Джефферсон (округ, Вашингтон)
Джефферсон (округ, Західна Вірджинія)
Джефферсон (округ, Вісконсин)